Callicebus lugens é uma espécie de guigó, é um Macaco do Novo Mundo, da família Pitheciidae e subfamília Callicebinae. Ocorre no Brasil, Colômbia e Venezuela.

Mamíferos do Brasil
Mamíferos do Equador
Mamíferos descritos em 1811
Callicebus
Mamíferos da Venezuela